Anoecia är ett släkte av insekter som beskrevs av Koch 1857. Enligt Catalogue of Life ingår Anoecia i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gräsrotbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Anoecia